Пётр Миха́йлович Дуна́ев (8 сентября 1925, Красное, Тамбовская губерния — 6 апреля 2017, Москва) — советский и российский журналист, публицист, корреспондент газеты «Труд». Автор и составитель книг и публикаций о неизвестных героях Великой Отечественной войны. В результате его работы 28 погибших героев навечно зачислены в списки действующих ракетных полков Вооружённых сил СССР и России, а двоим восстановлено высокое звание.

Участник Великой Отечественной войны. В послевоенные годы служил в Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения, затем — старшим референтом в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Полковник запаса.

Биография 
Родился 8 сентября 1925 года в селе Красное (ныне — центр Краснинского района Липецкой области). Окончил сельскую школу. В 1940 году вступил в комсомол.

С началом Великой Отечественной войны комсомолец Пётр Дунаев работал в государственном учреждении. В РККА — с октября 1942 года (призван Краснинским РВК), курсант Ярославского миномётно-пулемётного училища. С июля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал в пехоте и артиллерии на Брянском (июль — октябрь 1943), 2-м Прибалтийском (октябрь 1943 — январь 1944), затем на 3-м Украинском (май 1945) фронтах. Лично подбил из 57-мм орудия три немецких танка. Был дважды ранен, в частности тяжело ранен после освобождения города Орла в сентябре 1943 года.

День Победы командир пулемётного взвода 956-го стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии младший лейтенант П. М. Дунаев встретил в австрийских Альпах, в городе Грац.

После войны хотел осуществить свою юношескую мечту — стать геологом, но выбрал карьеру военного. Получил высшее военное и высшее историческое образование (окончил Военную академию им. Фрунзе в Москве). Служил в Главном штабе ракетных войск стратегического назначения, затем 18 лет работал старшим референтом в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. По сведениям писателя-историка А. В. Тимофеева, «энергичный и исполнительный, обладатель сильного безбоязненного характера, П. М. Дунаев пользовался в Группе уважением, входил вместе с маршалами и генералами в партбюро. Военачальники видели в нём собрата-фронтовика из самого юного поколения войны». Полковник запаса.

Занимался восстановлением истории забытых и неизвестных подвигов советских солдат в годы Великой Отечественной войны:

С годами его работа вышла за служебные рамки. Дунаев добровольно принял на душу тяжкую, но благородную ношу — отстаивать честь фронтовиков, несправедливо оскорблённых, оклевётанных. … Пётр Васильевич работал с документами ночами, в выходные дни, во время отпуска. Как одержимый, он стучался в разные кабинеты, пробивая бюрократические преграды, частоколы инструкций, а то и человеческую чёрствость, равнодушие.

В результате его исследовательской работы 28 погибших героев навечно зачислены в списки действующих ракетных полков Вооружённых сил СССР и России. В частности, благодаря его стараниям было возвращено звание Героя Советского Союза В. А. Сапрыкину, посмертно удостоен звания Героя России танкист Ф. Г. Ганус, а средней школе села Красное присвоено имя радиста-подпольщика С. И. Руднева.

Однажды полковник Дунаев вошёл в кабинет высокого чиновника, положил на стол папку с бумагами и жёстко сказал: «Я собрал все доказательства того, что мой земляк комбат Сапрыкин не был предателем. На основании этого прошу вернуть ему звание Героя Советского Союза. Если Вы и сейчас откажетесь рассмотреть дело, мне останется только подложить мину под ваше кресло…». «Не забывайтесь, полковник, Вы не на фронте! — крикнул чиновник. — И вообще, кто, собственно, уполномочил Вас на эту работу?». «Мёртвые», — отрезал Дунаев.

Также П. М. Дунаев помогал многим оставшимся в живых ветеранам с получением наград, затерявшихся в архивных бумагах, поддерживал их в сложных житейских обстоятельствах. Автор и составитель книг и публикаций о неизвестных героях Великой Отечественной войны. В течение нескольких лет П. М. Дунаев, хранитель архива генерала армии А. В. Горбатова, подготовил к печати полное издание его мемуаров «Годы и войны». Работал корреспондентом газеты «Труд».

Умер 6 апреля 2017 года в Москве; 8 апреля похоронен на .

Награды и звания 
22 государственных награды СССР, в том числе:
 орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985)
 орден Красной Звезды (7 июня 1945)

Почётный гражданин Краснинского района.

Библиография 
 Преображённый край (1967)
 Повелители стратегических (1972)
 Память огненных лет (1975)
 Звезда и крест комбата: документально-публицистическое расследование / П. М. Дунаев. — Липецк, 1995. — 83 с.
 переиздание 2005 года: 
 Огненный танкист: [о Ф. Г. Ганусе] / П. М. Дунаев // Липецкая газета — 2008. — 12 янв. — С. 5.

Примечания

Документы 
 Дунаев Пётр Михайлович (род. 1925), полковник Советской Армии, историк, участник Великой Отечественной войны. ЦМАМЛС, Ф. 285.

Литература 
 Шальнев Б. Дунаев Пётр Михайлович // Липецкая энциклопедия. Т. 1. — Липецк, 1999. — С. 363.
 Дунаев Пётр Михайлович // События и даты Липецкого края на 2010. — Липецк, 2009. — С. 102—103.
 Неверов И. По исчезающему следу : между правдой и мифами : [о собирателях и хранителях памяти, ведущих работу по восстановлению правды о войне и её героях, в том числе о П. М. Дунаеве] // Липецкая газета. — 2011. — 15 янв.
 Розенфельд И. По правде и по совести : [о работе П. М. Дунаева по возвращению звания Героя Советского Союза В. Сапрыкину] // Липецкая газета: итоги недели. — 2012. — № 16 (30 апр.-6 мая). — С. 38—41.

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в Краснинском районе
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Журналисты газеты «Труд»
Полковники (СССР)
Ракетчики РВСН СССР и России